Pajas Blancas steht für:

 Pajas Blancas (Montevideo), einen Stadtteil von Montevideo, Uruguay
 Pajas Blancas (Fluss), einen Fluss in Uruguay
 Pajas Blancas (Córdoba), ein Dorf in der Provinz Córdoba, Argentinien
 Pajas Blancas, anderer Name für den Flughafen Córdoba, Argentinien